Hakala est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aki Hakala, membre du groupe rock finlandais The Rasmus
 (1886-1959), homme politique finlandais
 (né en 1978), musicien et producteur finlandais
 (né en 1954), sprinteur céiste finlandais
 (né en 1977), joueur finlandais de football
 (né en 1960), sprinteur céiste finlandais
 (née en 1968), mannequin finlandaise
 (né en 1970), bariton finlandais
 (né en 1957), joueur finlandais de football
Vesa Hakala (né en 1968), sauteur à ski finlandais
Yrjö Hakala (né en 1932), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois